Patria – sanatorium w Krynicy-Zdroju, wybudowane przez Jana Kiepurę
 Patria – fińskie przedsiębiorstwo branży zbrojeniowej i lotniczej
 Patria – cykl kompozycji Raymonda Murraya Schafera
 Pátria – hymn państwowy Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego
Szczyty:
 Patria – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Wyspowym 
 Patria – szczyt na pogórzu Dynowskim w miejscowości Husów 
 Patria – szczyt w paśmie Branisko we wschodniej Słowacji
 Patria – szczyt w Górach Lubowelskich na Słowacji